Arveprins Hans Albrecht til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (Hans Albrecht Viktor Alexander Friedrich Ernst Gottfried August Heinrich Waldemar; , Louisenlund, Slesvig-Holsten – 10. august 1944, Zedlinsk, Polen) var en tysk prins, der var arving til titlen som hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg med titel af arveprins.

Hans Albrecht var den ældste søn af hertug Frederik 2. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og prinsesse Marie Melita af Hohenlohe-Langenburg. Han kæmpede i Anden Verdenskrig, hvor han døde i 1944 nær Zedlinsk i Polen.

Biografi 

Prins Hans Albrecht blev født den  på Louisenlund i Slesvig-Holsten. Han var den ældste søn af arveprins Frederik af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og prinsesse Marie Melita af Hohenlohe-Langenburg. Hans far var den eneste søn af og arving til Hertug Frederik Ferdinand af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg i hans ægteskab med Prinsesse Caroline Mathilde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Hans mor var datter af Fyrst Ernst 2. af Hohenlohe-Langenburg i hans ægteskab med Prinsesse Alexandra af Sachsen-Coburg og Gotha, der selv var barnebarn af Dronning Victoria af Storbritannien og Tsar Aleksandr 2. af Rusland.

Farfaderen mistede dog sin titel, da monarkierne blev afskaffet i Tyskland ved Novemberrevolutionen i 1918. Uofficielt fortsatte brugen af hertugtitlen dog, også efter 1918. I 1931 blev faderen endvidere overhovede for det Oldenborgske hus og tronprætendent i Slesvig-Holsten, da den augustenborgske gren af fyrstehuset uddøde dette år.

Prins Hans Albrechts bedstefar, Hertug Frederik Ferdinand døde den 21. januar 1934, hvorefter faren blev familieoverhovede, mens Hans Albrecht selv blev arving til titlen som hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg med titel af arveprins. 

Han kæmpede i Anden Verdenskrig, hvor han faldt den 10. august 1944 nær Zedlinsk i Polen. Titlen som arveprins overgik derefter til Hans Albrechts lillebror, Prins Peter.

Titler 
  1917 – 1934: Hans Højhed Prins Hans Albrecht til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg
  1934 – 1944: Hans Højhed Arveprins Hans Albrecht til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg

Anetavle

Eksterne henvisninger 

 Hans den Yngres efterkommere

Huset Glücksburg
Sønderborgske fyrstelige
Arveprinser
Tronfølgere som aldrig tiltrådte
Personer fra Slesvig-Holsten
Tyskere i 1900-tallet